Sprigg est un patronyme porté notamment par :

 John Gordon Sprigg (1830-1913), administrateur britannique et homme politique à 4 reprises Premier ministre de la Colonie du Cap en Afrique du Sud ;
 Reginald Sprigg (1919-1994), géologue et défenseur de l'environnement australien.